George VI van het Verenigd Koninkrijk (1895-1952), koning van het Verenigd Koninkrijk (1936-1952) plus diverse andere titels.
George VI van Georgië (1313), koning van Georgië (1311-1313)
Giorgi VI van Imeretië (1722), koning van Imeretië (West-Georgië) (1702-1707)